Bogdán Gergő (1998. június 18. –) magyar szinkronszínész.

Munkássága

Filmográfia

Filmek

Sorozatok

Források 
 Bogdán Gergő a port.hu-n
 Bogdán Gergő a magyarszinkron.hu-n

További információk 
 
 Bogdán Gergő a Jegy.hu-n
 Bogdán Gergő az Active Studióban 
 

Magyar szinkronszínészek
1998-ban született személyek
Élő személyek